

Утан — район, округ Сумбава, провінція Західна Південно-Східна Нуса, Індонезія

Утан — річка в Забайкальському краї, права притока Куенги
 Утан — село, Чернишевський район, Забайкальський край, Росія